Ураган в Москве:
 Ураган в Москве (1998) — ураган в Москве и Московской области с человеческими жертвами. Произошёл в ночь с 20 на 21 июня.
 Ураган в Москве (2017) — ураган в Москве и Московской области, побивший по количеству жертв рекорд 1998 года и унёсший жизни 18 человек. Произошёл 29 мая.